Denys Molčanov – tennista moldavo naturalizzato ucraino
 Il'ja Molčanov – tuffatore russo
 Marija Molčanova – attrice russa
 Natal'ja Vadimovna Molčanova – apneista russa